Metilfenidat, fàrmac psicoestimulant
 Pantalla multifunció (del seu nom en anglès Multi-Function Display), pantalla configurable usada per mostrar informació